Штрюмпель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штрюмпель, Адольф фон (1853—1925) — немецкий невропатолог.
 Штрюмпель, Людвиг (1812—1899) — немецкий философ и педагог.